C15H21NO2 – formula molecolare dell'indenololo
C15H21NO2 – formula molecolare della metossietamina
C15H21NO2 – formula molecolare della petidina

Formule molecolari